Toto je seznam 178 nejznámějších proměnných hvězd, které jsou buďto dobře známé, něčím zvláštní nebo jinak zajímavé.

Reference 

 David H. Levy, Observing variable stars : a guide for the beginner
 General Catalogue of Variable Stars

Seznamy hvězd